Алид Вагиф иглы Мамедзаде (; род. 25 февраля 1995, Баку, Азербайджан) — азербайджанский спортсмен, выступающий в профессиональном тайском боксе. Чемпион Европы среди взрослых, бронзовый призёр Кубка Европы, победитель турецкой Супер Лиги, чемпион Азербайджана.

Биография 

Алид Мамедзаде родился 25 февраля 1995 года в Баку. С 7 лет начал заниматься кикбоксингом в спортивном клубе «Локомотив», бакинского поселка Баладжары. Параллельно занимался также тайским боксом (муай-тай). Первым тренером был Мубариз Агаев. Пробыл здесь до 2009 года. Участвовал на различных турнирах среди детей и юношей. Затем наступил небольшой перерыв в спорте в связи с обучением.

В 2013 году, после поступления в географический факультет Бакинского Государственного Университета, вновь вернулся в спорт. После года усиленных тренировок в клубе «РАИГ» (), под руководством опытного тренера Шахрияра Исаева, вновь начал выступать на местных и международных соревнованиях по муай-тай.

Спортивная карьера 
Несмотря на то, что профессиональную карьеру тайского боксера начал в 20-летнем возрасте, достиг за небольшую карьеру серьезных успехов, в том числе и на международной арене. Первым испытанием в качестве профессионального бойца, было выступление на Гала «Золотой пояс» () турецкой супер-лиги среди профессионалов, в весовой категории до 67 кг, который проводился в турецком городе Анталья. Выступил в центральном бое вечера против турецкого бойца Джанера Карта. Победил нокаутом во втором раунде.

Достижения

Профессиональные бои

Примечания

Ссылки 
  EMF Muaythai Open Cup 2015 Tamamlandı

Источники 
 "Onları tanıyaq" rubrikasında - muay tay döyüşçüsü Alid Məmmədzadə (FOTOLAR)

Кикбоксеры Азербайджана
Боксёры Таиланда